Matt Kelly peut se référer à :

 Mattew Kelly, champion du monde junior de cyclo-cross (voir Championnats du monde de cyclo-cross 1999)
 Matthew Kelly, membre du groupe Kingfish
 Matt Kelly, batteur des Dropkick Murphys